Звено́ суде́бной систе́мы — совокупность судов, обладающих однородными полномочиями и занимающих равное положение в судебной системе.

Судебное звено — это суд, либо совокупность судов, обладающих одинаковой компетенцией, а также схожими составом и структурой.

Звенья судов общей юрисдикции 
В России система судов общей юрисдикции состоит из нескольких звеньев:
 мировые судьи (не входят в федеральную судебную систему, а относятся к судам субъектов РФ);
 районные (городские) суды (основное звено судебной системы РФ);
 суды субъектов РФ (Верховный Суд республики; краевой, областной суд; суд города федерального значения; суд автономной области, автономного округа) (среднее звено судебной системы);
 апелляционные суды общей юрисдикции;
 кассационные суды общей юрисдикции;
 Верховный Суд РФ (возглавляет систему судов общей юрисдикции, но не входит в неё).

Пятизвенную систему имеют военные суды:
 гарнизонные суды;
 окружные (флотские) суды;
 апелляционный военный суд;
 кассационный военный суд;
 коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ (зачастую не считается звеном, оно является структурным подразделением внутри звена)

И суды общей юрисдикции, и военные суды информационно объединены Государственной автоматизированной системой Российской Федерации «Правосудие» (ГАС «Правосудие»).

Звенья системы арбитражных судов 
Система арбитражных судов в России представлена в виде четырёх звеньев:
 арбитражные суды субъектов РФ;
 арбитражные апелляционные суды;
 арбитражные суды округов;
 коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ.

См. также 
 Судебная система Российской Федерации

Примечания

Литература 
 
 

Судебная система
Судебная система Российской Федерации